Harsha was de naam van een aantal Middeleeuwse machthebbers in Voor-Indië:
Harsha (keizer) (regeerde 606 - 647), keizer (chakravartin) van het noorden van India;
Harsha Siyaka (regeerde 948 - 974), koning (radja) van Malwa uit de Paramaradynastie;
Harsha (1089 - 1101), koning (radja) van Kasjmir.